En systemfil er i computerterminologi en fil, eventuelt et program, som brugeren ikke bør ændre. Oftest sker dette ved at brugerrettigheder ikke giver mulighed for at lave ændringer.

Kilder/henvisninger 
 Lexopen

Filformater